Bom Jardim ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Bom Jardim (Maranhão)
 Bom Jardim (Pernambuco)
 Bom Jardim (Rio de Janeiro)
 Bom Jardim da Serra (Santa Catarina)
 Bom Jardim de Goiás (Goiás)
 Bom Jardim de Minas (Minas Gerais)